Oktoberrevolutie, een deel van de Russische Revolutie van 1917
 Oktoberrevolutie (Portugal), een staatsgreep in 1910 die leidde tot de oprichting van de Portugese Republiek
 Oktoberrevolutie (eiland), een van de vier grote eilanden van de Noordland-archipel in het Russische deel van Noordelijke IJszee